USS Springfield ist der Name vierer Schiffe der United States Navy, benannt nach den Städten Springfield in mehreren Bundesstaaten:

USS Springfield (1862), ein Raddampfer, in Dienst von 1862 bis 1865
USS Springfield (1918), ein Dampfer in Dienst von 1918 bis 1919
USS Springfield (CL-66), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1974
USS Springfield (SSN-761), ein Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1993

Springfield